Steffan von Cronstetten steht für:

 Steffan von Cronstetten (Adelsgeschlecht), Frankfurter Adelsgeschlecht

Steffan von Cronstetten ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Steffan von Cronstetten, deutscher Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main

 Justina Catharina Steffan von Cronstetten (1677–1766), deutsche Stifterin, siehe Cronstett- und Hynspergische evangelische Stiftung zu Frankfurt am Main
 Matthias Carl Steffan von Cronstetten (1645–1717), deutscher Politiker, Ratsherr in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/C (Cronstettenstraße)